Plaats in Indonesië
 Sumberbening (Balerejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Sumberbening (Bantur), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sumberbening (Dongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Bening, doorverwijspagina